Sayles ist der Familienname von:

 Emanuel Sayles (1907–1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Sayles (* 1950), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler

Siehe auch:
 Sales